

Уяздув — село в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Уяздув — село в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
Уяздув (Варшава) — місцевість у Варшаві, Польща.